Het voormalige eiland, zie Duiveland (voormalig eiland)
 De voormalige gemeente, zie Duiveland (gemeente)
 Onderdeel van de huidige gemeente, zie Schouwen-Duiveland
 Hr. Ms. Duiveland, een Nederlandse een mijnenveger van het type MMS 126 feet, vernoemd naar het zeeuwse eiland Duiveland